Яцине — село в Україні, в Путивльському районі Сумської області.
 Яцине-Окарі —  село в Україні, в Зіньківському районі Полтавської області.